Никола́й Ива́нович Арсе́ньев:
 Арсеньев, Николай Иванович (1760—1830) — курляндский губернатор, дворянин рыцарств Курляндского и Пильтенского.
 Арсеньев, Николай Иванович (1922—1975) — генерал-майор, Герой Советского Союза, лишён всех званий и наград.